«Приборкання норовливих» — кінофільм режисера Ігоря Каленова, що вийшов на екрани в 2009 році.

Зміст 
Головні герої – багаті ділки бізнесу і їхні розпещені пасії. Вони звикли, що всі їхні бажання відразу ж збуваються і весь світ належить їм. Однак, з волі випадку, багатії виявляються закинутими в саме серце суворої тайги, де їм доведеться заново пристосовуватися до життя, адже всі їхні мільйони тут просто порожній звук.

Ролі

Знімальна група 
 Режисер — Ігор Каленов
 Сценарист — Володимир Вардунас, Ігор Каленов
 Продюсер — Ігор Каленов, Родіон Павлючик, Євген Григор'єв

Посилання